Kentenich ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried  Kentenich (1873–1939), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Heribert Kentenich (* 1946), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Josef Kentenich (1885–1968), deutscher römisch-katholischer Priester, Gründer der internationalen Schönstatt-Bewegung
 Niclas Kentenich (* 1988), deutscher Automobilrennfahrer und Unternehmer